Le tournoi de tennis d'Istanbul est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2014, classée en catégorie International, se dispute du 14 au .

Caroline Wozniacki remporte le simple dames. En finale, elle bat Roberta Vinci, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Misaki Doi et Elina Svitolina.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Istanbul
 Saison 2014 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2014
Istanbul
Sport en Turquie en 2014
Tennis en juillet 2014